Bertie Ahern – politico irlandese
 Cecelia Ahern – scrittrice irlandese
 Lloyd N. Ahern – direttore della fotografia statunitense